Kostanjica ou Koštanjica est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Kostanjica, une localité située dans la municipalité de Grožnjan, comitat d'Istrie ;
au Monténégro
Koštanjica, un village situé dans la municipalité de Bar ;
Kostanjica, un village situé dans la municipalité de Kotor.